Kanda désigne notamment :

Toponymes

Kanda, un village du département et la commune urbaine de Diapaga, situé dans la province de la Tapoa et la région Est.
 Kanda-Kanda, une commune rurale du département de Gourcy, situé dans la province du Zondoma et la région Nord.

Kanda, un village dans l'arrondissement de Diang.

Kanda, un quartier de Tokyo ;
 Gare de Kanda, dans ce quartier ;
 Kanda, un bourg du district de Miyako, dans la préfecture de Fukuoka.

Kanda, un village du district de Bajhang ;
 Kanda, un village du district de Bajura ;
 Kanda, un village du district de Rukum.

Patronyme 
 Akemi Kanda (1978-), doubleuse d'animes japonaise
 Deo Kanda (1989-), un footballeur congolais (RDC).
 Masaaki Kanda (1951-), un homme politique japonais.
 Sayaka Kanda (1986-2021), une actrice, ex-chanteuse et idole japonaise sous son seul nom Sayaka.

Autres 
 Kanda, un prénom nord-amérindien,

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme